The Bad Man – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Bad Man – film del 1923 diretto da Edwin Carewe
The Bad Man – film del 1930 diretto da Clarence G. Badger
The Bad Man – film tv del 1947 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)